Bover ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín María Bover de Roselló (1810–1865), spanischer Schriftsteller
 Josep Bover (1802–1866), spanischer Bildhauer
 Juan Bover Pons, spanischer Radrennfahrer

 Peter Bover (1772–1802), britischer Offizier
 Ruben Bover Izquierdo (* 1992), spanischer Fußballspieler